Карасинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Курганская область
 Карасинское сельское поселение — входит в Юргамышский район

Татарстан 
 Карасинское сельское поселение — входит в Аксубаевский район